Marschütz ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Marschütz (1863–1957), deutscher Unternehmer und Pionier der Fahrradindustrie
 Gerhard Marschütz (* 1956), österreichischer römisch-katholischer Theologe und Soziologe 

Orte:
 Marschütz (Lommatzsch), Ortsteil der Stadt Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen